Antonio Ribeiro Lima foi um compositor de música popular brasileira.

Discografia 
 Alô meu pai
 Amanhecer
 Amarga solidão
 Era uma vez
 Moça do calendário
 Prova da cruz

Compositores do Paraná